Бельмон-сюр-Ранс:

 Бельмон-сюр-Ранс — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Аверон.
 Бельмон-сюр-Ранс — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон.